Иван Самарджиев може да се отнася за:
 Иван Самарджиев, български оператор
 Иван Самарджиев, български революционер на ВМОРО от Крушево